Oleg Światosławowic (zm. 977) – książę drewlański, syn Światosława I
 Oleg Świętosławowicz (książę czernihowski)